Alterfing ist der Ortsname von

 Alterfing (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Alterfing (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern